Voir :
 Chronologie des faits économiques pour les événements de l'histoire économique;
 Chronologie de la pensée économique pour les dates de l'histoire de la pensée économique.